W Polsce 
 Graboszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo 
 Graboszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wapno
 Graboszewo – gromada